Abbazia di Saint-Pierre de Brantôme – abbazia a Brantôme
 Abbazia di Saint-Pierre de Senones – abbazia a Senones

Pagine correlate 

 Abbazia di San Pietro